Льянос-дель-Каудильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 20,45 км². Население — 724 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля